Nishikata bezeichnet:
 Nishikata (Fukushima) (heute: Mishima (Fukushima)), Dorf in der Präfektur Fukushima
 Nishikata (Kagoshima) (heute: Setouchi (Kagoshima)), Dorf in der Präfektur Kagoshima
 Nishikata (Shizuoka) (heute: Kikugawa), Dorf in der Präfektur Shizuoka:
 Nishikata (Tochigi), Stadt in der Präfektur Tochigi
 Nishikata (Han), Lehen mit Sitz in vorgenannter Stadt

Nishikata ist der Familienname von:
 Chiharu Nishikata, japanischer Skispringer
 Jin’ya Nishikata (* 1968), japanischer Skispringer